munsztuk – rodzaj kiełzna stosowanego w jeździectwie
 munsztuk (archaizm, staropolskie) – ustnik fajki, trąbki notowane użycie w polszczyźnie od 1585 roku

Zobacz też 

 munsztuczek

Przypisy